Alessia Ranucci – attrice italiana
Christian Ranucci (1954-1976) – criminale francese
Raffaele Ranucci (1957) – politico e imprenditore italiano
 Renato Ranucci, più noto con lo pseudonimo di Renato Rascel (1912-1991) – attore, comico, cantautore e ballerino italiano
Sante Ranucci (1933) – ex ciclista su strada italiano
Sigfrido Ranucci (1961) – giornalista, autore televisivo e conduttore televisivo italiano